Сантијаго Накалтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Накалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Накалтепек (Сантијаго Накалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику